Thurnia är ett släkte av gräsväxter. Thurnia ingår i familjen Thurniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Thurnia